Бруно Ганц (; 22 марта 1941, Цюрих — 16 февраля 2019, там же) — швейцарский актёр.

Биография 

Бруно Ганц родился 22 марта 1941 г. в Цюрихе, в семье швейцарского рабочего и итальянки. Учился в музыкально-театральном училище в Цюрихе. Впервые снялся в кино в возрасте 19 лет, в 1960 году.

С 1996 по 2019 годы — обладатель Кольца Иффланда.

Жена — Сабина Ганц. Сын Даниэль (родился в 1972).

Скончался в городе Ау под Цюрихом 16 февраля 2019 года.

Театральные роли 
В 1962 году Ганц переехал в Германию, где играл в многочисленных фильмах и спектаклях.
В 1970 году перебрался в Берлин и стал работать в основанном Петером Штайном театре «Шаубюне». Играл в спектаклях: «Мать» (по М. Горькому), «Принц Фридрих Гомбургский» (по Г. фон Клейсту), «Смерть Эмпедокла» (по Ф. Гёльдерлину) и пр. Одна из лучших театральных ролей Бруно Ганца — Гамлет в постановке шекспировской пьесы, осуществлённой Штайном в 1982 году.

Роли в кинематографе 
Среди режиссёров, в фильмах которых снимался Бруно Ганц, такие мастера европейского кино как Вим Вендерс, Эрик Ромер, Вернер Херцог, Фолькер Шлёндорф, Тео Ангелопулос, Ален Таннер, Мауро Болоньини. Ганц стал известен широкой публике в 1970—1980 годах, прежде всего благодаря дилогии В.Вендерса «Небо над Берлином» и «Так далеко, так близко», где воплотил образ спустившегося с небес ангела. Большой успех имели и поздние фильмы с Ганцем в главной роли: «Хлеб и тюльпаны», «Бункер» (в котором Ганц сыграл Адольфа Гитлера) и «Дом, который построил Джек» (где исполнил роль Вергилия).

Избранная фильмография 

 1960 — Господин в чёрном котелке — паж
 1976 — Свет / Lumière — Генрих Грюн
 1976 — Маркиза О / Die Marquise von O… — граф
 1977 — Американский друг / Der Amerikanische Freund — Джонатан Циммерман
 1978 — Мальчики из Бразилии — профессор Брюкнер
 1978 — Женщина-левша / Die linkshändige Frau — Бруно
 1978 — Нож в голове / Messer im Kopf (Knife in the Head) — Др. Бертольд Хоффман 
 1979 — Носферату: призрак ночи / Nosferatu — Phantom der Nacht’Die linkshändige Frau' — Джонатан Харкер 1979 — Пропавшие вещи / Oggetti smarriti — Вернер 1980 — Дама с камелиями / Vera Storia Della Signora Delle Camelie — граф Перрего 1981 — Провинциалка / La provinciale — Реми 1981 — Фальшивка / Die Fälschung — Георг Лашен 1983 — В белом городе / Dans la ville blanche — Пауль 1987 — Небо над Берлином / Himmel über Berlin — Дамиэль 1991 — «Дети природы» / «Börn náttúrunnar» — Энгиль 1992 — Наши последние дни / The Last Days Of Chez Nous — Джей Пи 1993 — Так далеко, так близко! / In weiter Ferne, so nah! — Дамиэль 1996 — Сент-Экс / Saint-Ex — Антуан де Сент-Экзюпери
 1998 — Вечность и один день / Μια αιωνιότητα και μια μέρα — Александрос
 2000 — Хлеб и тюльпаны / Pane e tulipani — Фернандо Джирасол
 2003 — Лютер / Luther — Иоганн фон Штаупиц
 2004 — Маньчжурский кандидат — Делп
 2004 — Бункер / Der Untergang — Адольф Гитлер
 2004 — Без страха: Жизнь Папы Римского Иоанна Павла II — кардинал Стефан Вышинский
 2006 — Витус / Vitus — дедушка
 2007 — Молодость без молодости — профессор Роман Станкулеску
 2008 — Комплекс Баадера-Майнхоф — Хорст Херольд
 2008 — Чтец / The Reader — профессор Рол
 2011 — Неизвестный / Unknown — Эрнст Юрген
 2013 — Ночной поезд до Лиссабона / Night Train to Lisbon — старый Йорг ОКелли
 2013 — Михаэль Кольхаас — Губернатор
 2013 — Советник / The Counselor — торговец бриллиантами
 2014 — Дурацкое дело нехитрое / Kraftidioten — «Папа», глава сербской мафии
 2015 — Помнить / Remember — Руди Курландер
 2017 — Когда убывает день / In Zeiten des abnehmenden Lichts — Вильгельм Повилайт
 2017 — Вечеринка / The Party — Готтфрид
 2018 — Дом, который построил Джек — Вёрдж
 2019 — Тайная жизнь / A Hidden Life — судья Любен

Дополнительные факты 

 В культовых французских графических романах трилогии «Никополь» Энки Билала один из центральных персонажей сознательно нарисован автором с лицом Бруно Ганца; несколько афиш фильмов Бруно Ганца встречаются в тексте трилогии.

Примечания

Ссылки 
 Бруно Ганц на сайте wim-wenders.com

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Выпускники Цюрихского университета искусств
Лауреаты Grimme-Preis
Обладатели кольца Иффланда
Члены Баварской академии изящных искусств
Похороненные на кладбище Рехальп